Luis Antonio Cayetano Martin González  (n. 13 de junio de 1949) también es conocido como Toño Martin, es un ex locutor de radio y personalidad mediática española.

Biografía 
Estudió Arquitectura Técnica, Controlador de Vuelo e Información y turismo (sin terminar).

Mientras estudiaba combinó sus estudios con ser un DJ. A los 19 años recorrió la Sierra Madrileña como DJ. Alguno de los lugares en los que estuvo fueron los Molinos (Discoteca Los Vikingos), Guadarrama (Discoteca la Ragazza), también estuvo en discotecas de Navacerrada y el Escorial. Su gusto por la música le llevó a sus 22 años de edad a formar parte de una de las discotecas más famosas de Madrid: La discoteca New Sunset. Toño Martín trabajo en New Sunset hasta 1980. A lo largo de los años que estuvo trabajando en New Sunset ganó varios concursos entre los que se encuentran:

 Primer Concurso de DJ de Long Play (1976)
 Primer concurso Nacional de DJ de la Cadena Ser en Madrid quedando después tercero de España en el mismo (1978)

Al mismo tiempo que trabajaba en New Sunset. Toño Martín comenzó a dar sus primeros pasos en la radio. Su primera oportunidad le vino de la mano de Fernando Forner(Radio Intercontinental en Madrid)que le dejó poner los discos que se llevara de New Sunset (1973). Esta dinámica se mantuvo durante muchos meses.

Pero la entrada real de Toño Martín en la radio vino a raíz de ganar el concurso de la SER en 1978. A partir de entonces su carrera en la radio despegó. Toño Martín entró en los 40 principales como locutor en Madrid. Fue muy importante en el equipo de la misma hasta finales 1980 hasta que fue fichado por María Teresa Campos para formar parte de Rampa 75FM. Emisora de radio Cadena donde compartió micrófono con Mariscal Romero, “El pirata” Mariano García y con Federico Pérez de Lema. Más tarde fue con el mismo Federico Pérez Lema con el que crearía el programa “Polo de Pela•al” al que más tarde llamaron “Tutti Frutti”.

En 1981 le llamó la cadena SER para formar parte del equipo de Guadalajara con Juan de Dios Rodríguez Pariente. Durante los años que estuvo trabajando para la cadena SER en Guadalajara desempeñó tareas de locutor de musicales, jefe de deportes, retransmitió corridas de toros y la vuelta ciclista a Alcarria. Los sábados transmitía un programa de humor llamado “Pájaro que vuela va a la cazuela”. También creó el programa de música “Grande entre los Grandes” que ha ido retransmitiendo desde las distintas radios emisoras en las que ha colaborado.

En 1986 la emisora decide trasladarlo a Móstoles como subdirector y jefe de deportes de la zona sur de Madrid.
Pero en 1988 los 40 Principales le ofrece un puesto en su emisora de Sevilla con el fin de que hiciera frente a la baja audiencia con la que contaba. En un primer momento se suponía que sería un traslado de 3 meses que se fue alargando ya gracias a su ayuda y al equipo que formaron Asunción Embuena, Adolfo Chacón, Luis Caballero, Inmay Pepi  de Pilas, Chari Figueroa y  Marga Sánchez, Mariano Bernal y el mismo.Todo este equipo estaba bajo la supervisión de Javier Otero LLovo. Con la colaboración de todos subieron los índices de audiencia hasta quedar terceros en los niveles de audiencia de los 40 principales en toda Andalucía con 215.000 oyentes.
Desde entonces hizo de coordinador de las distintas emisoras de los 40 principales en Andalucía. En varias ocasiones, a la vez, se encargaba de presentar el Gran Musical.

En 1992 abandona la SER y entra a formar parte en el equipo de José Antonio Abellán para un proyecto en Onda Cero. El proyecto no duró más de 4 meses. En julio de 1992 recibe una oferta de la Cope para formar en Sevilla Cadena100 ya que las bajas audiencias que estaba teniendo la cadena (menos de 5.000 oyentes) la hacían peligrar. Toño Martin estuvo trabajando hasta marzo de 1998 en Cadena100, dejándola con una audiencia cercana a los 85.000 oyentes.

Tras dejar Cadena100 se tomó prácticamente un año sabático en el que solo hizo algunas colaboraciones esporádicas con Radio Valme en Dos Hermanas. Poco después Pepe Feria lo contrataría para Radio Voz Sevilla. Pero en 1999 la Cope le llamó para que entrara a formar parte del equipo de Málaga donde no solo hizo Radio Formula sino que también transmitía a nivel local los partidos del Málaga CF. También tuvo su programa de televisión en Torremolinos TV sobre videos.

En 2005 fue trasladado a la emisora de Huelva donde continuó con Radio Fórmula y fue nombrado Jefe de la sección de deportes. Esto le llevó a tener que intervenir en programas nacionales como El Tirachinas. A sus 57 años Toño Martín seguía haciendo Radio Formula.

El 15 de noviembre de 2007 viniendo de trasmitir el partido de copa entre el xerez-recre sufrió un infarto cerebral o ictus que le ha apartado del mundo profesional de la radio. Actualmente colabora con Sevilla Fútbol Club Radio, emisora oficial del Sevilla FC, en la que se le puede escuchar desde cualquier punto de España a través de su web buscando el programa “Grande entre los Grandes”

A lo largo de todos los años que estuvo en la radio fue el precursor de varios grupos como “No me pises que llevo chanclas”, “Los Parachoques”, “Los Centellas”. En otros simplemente colaboró en darles a conocer como “Héroes del Silencio”, “Alejandro Sanz”, Celtas Cortos. Aparte de los más destacados antes mencionados. Toño Martín también contribuyó a dar a la luz a una gran cantidad de grupos locales sevillanos, malagueños y onubenses.

Entre sus frases preferidas esta “Si alguien lo pone en duda Lo discuto con quien sea”.

Actualmente Toño Martín vive en Sevilla colaborando con radios locales para mantenerse activo, particularmente la radio en línea www.radio528hz.com

Enlaces externos 
Sevilla F.C. Radio 
https://web.archive.org/web/20110305031629/http://www.emisorasonline.net/conexion/511sevillaPGA598754/index.htm
https://web.archive.org/web/20091214162509/http://archivo.cope.es/archivos/tirachinas/archivos/radiador270407.wma

Referencias 

-Audio El Radiador de El Tirachinas dedicado a Toño Martín.
-

-Registro Cadena100 Huelva

-

-Transcripción de un programa de radio de la COPE en la que se nombra a Toño Martín

---Página del programa de Radio el Tirachinas(Poner en el buscador Toño Martín)

-

-Registro de una jornada deportiva

-
-

-Libro "Ser Guadalajara: Un Paso Por delante" de Álvaro Rojo Blas(Páginas 21,27,30-31)

-Foto de los finalistas del concurso de la ser en 1978

Locutores de radio de España
Nacidos en Cuenca (España)